Ястребы:
 Ястребы — подсемейство хищных птиц из семейства ястребиных;
 Ястребы — кинофильм 1987 года;

 Населённые пункты в России
 Ястребы — деревня в Островском районе Псковской области.
 Ястребы — деревня в Вяземском районе Смоленской области.

 Ястребы (политика) — агрессивные военно-политические деятели придерживающиеся точки зрения, что политические конфликты должны разрешаться в первую очередь военными средствами

См. также 

 Ястреб (значения)